Рассвет () — посёлок в Рассветовском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр Рассветовского сельсовета.

В 1 км на юг от районного центра Добруш и железнодорожной станции в этом городе на линии Гомель — Унеча, в 31 км от Гомеля.

География 
Расположен водоём. Протекает река Хоропуть (приток реки Ипуть).

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, затем по автодороге Тереховка — Гомель. В посёлке 175 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной улицы. Застройка преимущественно деревянными домами.

История 
Основан в 1960-е годы в пригороде Добруша. С 25 февраля 1977 года центр Рассветовского сельсовета Добрушского района Гомельской области. 

В посёлке расположены административное здание сельисполкома, Дом культуры, библиотека, детские ясли-сад, отделение связи.

Центр совхоза «Добрушский».

Население

Численность 
2004 год — 175 двора, 482 жителя

Достопримечательность 

 Памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне
 Бывшая усадьба "Хоропуть" (XIX в. - нач. XX в.)

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района